Сражение при Кингс-Маунтин () — одно из сражений южного театра американской Войны за независимость, произошедшее 7 октября 1780 года в 14 километрах к югу от современного городка Кингс-Маунтин в Северной Каролине. В ходе сражения ополчение американских сепаратистов разгромило ополчение лоялистов под командованием Патрика Фергюсона. Сражение вошло в историю войны как крупнейшее столкновение с участием исключительно американцев.
 
Фергюсон прибыл в Северную Каролину в начале сентября 1780 года для набора рекрутов в ополчение лоялистов и для прикрытия фланга основной армии Корнуоллиса. Фергюсон потребовал от местных повстанцев немедленно сложить оружие или же испытать на себе все последствия отказа. В ответ на это американские сепаратисты сконцентрировали свои силы для нападения на Фергюсона. Узнав о предстоящем нападении, Фергюсон решил отступить к основной армии Корнуоллиса, но противник настиг его у Кингс-Маунтин. Сепаратисты внезапно атаковали и окружили лоялистов, и после часа перестрелки Фергюсон был убит при попытке прорыва окружения. После его гибели лоялисты сдались. Многие сдавшиеся были сразу убиты в виде мести за казни пленных Тарлтоном после сражения при Ваксхаузе, но офицерам удалось остановить убийства. Несмотря на одержанную победу, сепаратистам пришлось отойти из опасения появления основной армии Корнуоллиса.

Примечания 
Комментарии

Ссылки на источники

Литература

Ссылки 
 
 
 

Сражения США
Сражения Войны за независимость США
Сражения 1780 года
Сражения в Северной Каролине
Октябрь 1780 года